Regierung Pierlot steht für folgende Regierungen Belgiens:

 Regierung Pierlot I (22. Februar 1939 – 18. April 1939)
 Regierung Pierlot II (18. April 1939 – 3. September 1939)
 Regierung Pierlot III (3. September 1939 – 23. August 1940)
 Regierung Pierlot IV (23. Oktober 1940 – 26. September 1944)
 Regierung Pierlot V (26. September 1944 – 12. Dezember 1944)
 Regierung Pierlot VI (12. Dezember 1944 – 7. Februar 1945)